Conewago Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Conewago Township (Adams County, Pennsylvania)
 Conewago Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Conewago Township (York County, Pennsylvania)